Miejscowości w USA:
 Shaw – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
Gminy w USA:
 Shaw (ang. Shaw Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
W Wielkiej Brytanii:
 Shaw – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Shaw – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Shaw and Crompton – civil parish
 Shaw (Melksham Without) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Shaw (Swindon) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Shaw – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
Osoby:
 George Bernard Shaw – pisarz irlandzki
 Irwin Shaw – pisarz amerykański
 Run Run Shaw – chiński producent telewizyjny i filantrop
Inne:
 Shaw of Tordarroch – szkocki klan